

Топоніми 
 Тоей — містечко в Японії, у префектурі Айті.

Підприємства 
 Тоей — японська кіностудія.